Saint-Grégoire puede referirse a:

Divisiones administrativas

Mont-Saint-Grégoire, municipio de Montérégie Este en Quebec.

Saint-Grégoire, comuna  de Ille y Vilaine.
 Saint-Grégoire, comuna de Tarn.